Racca ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Racca (* 1930), italienischer Kameramann und Regisseur
 Corrado Racca (1889–1950), italienischer Schauspieler
 Jorge Racca (* 1971), argentinisch-italienischer Basketballspieler
 Maurice Racca (* 1922), französischer Sportschütze
 Mauro Racca (1912–1977), italienischer Fechter

Siehe auch:
 Raca
 Raka